Santamariensi – abitanti di Santa Maria (Rio Grande do Norte)
Santamariensi – abitanti di Santa Maria (Rio Grande do Sul)
Santamariensi – abitanti di Santa Maria da Vitória
Santamariensi – abitanti di Santa Maria de Itabira
Santamariensi – abitanti di Santa Maria de Jetibá
Santamariensi – abitanti di Santa Maria do Cambucá
Santamariensi – abitanti di Santa Maria do Oeste
Santamariensi – abitanti di Santa Maria do Salto
Santamariensi – abitanti di Santa Maria do Suaçuí